Lajarte steht für:
 Théodore Lajarte (1826–1890), französischer Musikwissenschaftler
 Lajarte-Inseln, Antarktika